Piran  steht für:
 Piran, Stadt in Slowenien
 Piran (Heiliger), siehe auch: St Piran’s Oratory
 Bucht von Piran

Piran oder Pirán ist der Familienname folgender Personen:
 Marcos Pirán (* 1961), argentinischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Holguín
 Tsvi Piran (* 1949), israelischer Astrophysiker